Fürth Hardhöhe (wijk), een buurt in Fürth.
Fürth Hardhöhe (metrostation), een station van de metro van Neurenberg.